Karl Kreutzberg (1912-1977), joueur allemand de handball à onze
 Harald Kreutzberg (1902-1968), danseur et chorégraphe allemand
  (1932-2019), neurobiologiste allemand

Voir aussi 
 Émetteur de Kreutzberg